Ва́нек (, , ) — чешская, австрийская и люксембургская фамилия.

Известные носители:
 Ванек, Жан-Пьер (род. 1969) — люксембургский футболист.
 Ванек, Иржи — чехословацкий гребец.
 Ванек, Иржи (род. 1978) — чешский теннисист и тренер.
 
 Ванек, Ондржей (род. 1990) — чешский футболист, полузащитник клуба «Виктория Пльзнь» и сборной Чехии.
 Ванек, Пьер (1931—2010) — французский актёр бельгийского происхождения.
 Ванек, Томас (род. 1984) — австрийский хоккеист.
 Ванек, Франтишек (1931—2020) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий, тренер.
 Ванек, Ярослав (1930—2017) — чешский экономист.

См. также 
 Ванек — село в марзе Сюник, Армения.